Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2012 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 'Novak Đoković (prvak)
 Rafael Nadal (finale)
 Roger Federer (polfinale)
 Andy Murray (polfinale)
 David Ferrer (četrtfinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
 Tomáš Berdych (četrtfinale)
 Mardy Fish (drugi krog)
 Janko Tipsarević (tretji krog)
 Nicolás Almagro (četrti krog)
 Juan Martín del Potro (četrtfinale)
 Gilles Simon (drugi krog)
 Alexandr Dolgopolov (tretji krog)
 Gaël Monfils (tretji krog)
 Andy Roddick (drugi krog, poškodba)
 John Isner ''(tretji krog)

<ol start=17>
 Richard Gasquet ''(četrti krog)
 Feliciano López'' (četrti krog)
 Viktor Troicki ''(drugi krog)
 Florian Mayer ''(umik, poškodba)
 Stanislas Wawrinka ''(tretji krog)
 Fernando Verdasco ''(prvi krog)
 Milos Raonic ''(tretji krog)
 Kei Nišikori ''(četrtfinale)
 Juan Mónaco ''(prvi krog)
 Marcel Granollers ''(drugi krog)
 Juan Ignacio Chela ''(tretji krog)
 Ivan Ljubičić ''(prvi krog)
 Radek Štěpánek ''(prvi krog)
 Kevin Anderson ''(tretji krog)
 Jürgen Melzer ''(prvi krog)
 Aleks Bogomolov ml. ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog 
| RD2=Drugi krog 
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= N Đoković
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= P Lorenzi
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=0
|RD1-score02-3=0
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= S Giraldo
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= M Viola
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=1
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= T Ito
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Starace
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=3
|RD1-score06-4=4
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= N Mahut
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=7
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=29
|RD1-team08= R Štěpánek
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=5
|RD1-score08-3=3
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=23
|RD1-team09= M Raonic
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= F Volandri
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=0
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= L Rosol
|RD1-score11-1=0
|RD1-score11-2=0
|RD1-score11-3=2
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= P Petzschner
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= C-M Stebe
|RD1-score13-1=5
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=5
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= L Hewitt
|RD1-score14-1=7
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=7
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= R Haase
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=1
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=15
|RD1-team16= A Roddick
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= N Đoković
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= S Giraldo
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=1
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= T Ito
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6<sup>6
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4=2
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= N Mahut
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=7<sup>8
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=23
|RD2-team05= M Raonic
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=5
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=7
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= P Petzschner
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=7
|RD2-score06-3=2
|RD2-score06-4=5
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= L Hewitt
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=15
|RD2-team08= A Roddick
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=3
|RD2-score08-3=4
|RD2-score08-4=r
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= N Đoković
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= N Mahut
|RD3-score02-1=0
|RD3-score02-2=1
|RD3-score02-3=1
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=23
|RD3-team03= M Raonic
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=6<sup>5
|RD3-score03-4=3
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=WC
|RD3-team04= L Hewitt
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=7<sup>7
|RD3-score04-4=6
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= N Đoković
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=4
|RD4-score01-4=6
|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=WC
|RD4-team02= L Hewitt
|RD4-score02-1=1
|RD4-score02-2=3
|RD4-score02-3='''6
|RD4-score02-4=3
|RD4-score02-5=
}}

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog 
| RD2=Drugi krog 
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=9
|RD1-team01= J Tipsarević
|RD1-score01-1=5
|RD1-score01-2=7<sup>14
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= D Tursunov
|RD1-score02-1=7
|RD1-score02-2=6<sup>12
|RD1-score02-3=3
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= J Zopp
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=4
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= J Duckworth
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= M Južni
|RD1-score05-1=5
|RD1-score05-2=7<sup>7
|RD1-score05-3=4
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=3
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= A Golubev
|RD1-score06-1=7
|RD1-score06-2=6<sup>4
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=4
|RD1-score06-5=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Seppi
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=3
|RD1-score07-4=1
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=17
|RD1-team08= R Gasquet
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= JI Chela
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Russell
|RD1-score10-1=6<sup>3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=4
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= I Kunitsyn
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=6<sup>12
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= P Andújar
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=7<sup>14
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= M Bachinger
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=2
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= R Sweeting
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= R Machado
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= D Ferrer
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=9
|RD2-team01= J Tipsarević
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7<sup>7
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= J Duckworth
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=6<sup>5
|RD2-score02-4=4
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= A Golubev
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=0<sup>r
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=17
|RD2-team04= R Gasquet|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=3
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=27
|RD2-team05= JI Chela
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= P Andújar
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=3
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= R Sweeting
|RD2-score07-1=7<sup>7
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=3
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= D Ferrer
|RD2-score08-1=6<sup>4
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=3
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=6

|RD3-seed01=9
|RD3-team01= J Tipsarević
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=1
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=17
|RD3-team02= R Gasquet
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=6
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=27
|RD3-team03= JI Chela
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=2
|RD3-score03-3=1
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= D Ferrer
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=17
|RD4-team01= R Gasquet
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=1
|RD4-score01-4=
|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= D Ferrer
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3='''6
|RD4-score02-4=
|RD4-score02-5=
}}

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog 
| RD2=Drugi krog 
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= A Murray
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= R Harrison
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=2
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= X Malisse
|RD1-score03-1=6<sup>6
|RD1-score03-2=r
|RD1-score03-3=
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=|RD1-score04-1=7<sup>8
|RD1-score04-2=
|RD1-score04-3=
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= M Llodra
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= E Gulbis
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3=2
|RD1-score06-4=2
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= D Gimeno-Traver
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=32
|RD1-team08={{nowrap| A Bogomolov ml.}}
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=19
|RD1-team09= V Troicki
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6<sup>3
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=7<sup>7
|RD1-score09-5=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= JC Ferrero
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=7<sup>7
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=6<sup>3
|RD1-score10-5=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= G García-López
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M Kukushkin
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= T Bellucci
|RD1-score13-1=7<sup>7
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= D Sela
|RD1-score14-1=6<sup>5
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15= M Matosevic
|RD1-score15-1=6<sup>5
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=14
|RD1-team16= G Monfils
|RD1-score16-1=7<sup>7
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=4
|RD2-team01= A Murray
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=4
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= M Llodra
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=4
|RD2-score03-4=5
|RD2-score03-5=6
|RD2-seed04=32
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=7
|RD2-score04-5=4

|RD2-seed05=19
|RD2-team05= V Troicki
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=2
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Kukushkin
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4=4
|RD2-score06-5=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= T Bellucci
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=0
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= G Monfils
|RD2-score08-1=2
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=4
|RD3-team01= A Murray
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= M Llodra
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=0
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6<sup>4
|RD1-score07-5=6
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= J Mónaco
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=3
|RD1-score08-4=7<sup>7
|RD1-score08-5=0

|RD1-seed09=LL
|RD1-team09= R de Voest
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=1
|RD1-score09-4=6
|RD1-score09-5=3
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Y-h Lu
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=3
|RD1-score10-5=6

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= F Serra|RD1-score11-1=6<sup>3
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=5
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= S Darcis
|RD1-score12-1=7<sup>7
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=4<sup>r
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= J Ward
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=4
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= B Kavčič
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= A Mannarino
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=5
|RD1-score15-4=4
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=11
|RD1-team16= JM del Potro
|RD1-score16-1=2
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=7
|RD1-score16-4=6
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= M Fish
|RD2-score01-1=6<sup>4
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=6<sup>6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= A Falla
|RD2-score02-1=7<sup>7
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=7<sup>8
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= P Riba
|RD2-score03-1=0
|RD2-score03-2=0<sup>r
|RD2-score03-3=
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= Y-h Lu
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= F Serra
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=2
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= B Kavčič
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=5
|RD2-score07-3=3
|RD2-score07-4=
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=11
|RD2-team08= JM del Potro
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=7
|RD2-score08-3='''6
|RD2-score08-4=
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= A Falla
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=6<sup>3
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
2012